Stichting Trésor
 Trésor (parfum)
 Trésor (encyclopedie)
 Trésor (schoolkrant)
 Stichting Trésor, een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie

Zie ook
Tresor